Il pipistrello – operetta di Johann Strauss
Il pipistrello – film francese del 1932
Il pipistrello – film per la televisione del 2003 diretto da Tina Protasoni
Il pipistrello – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1942
Il Pipistrello – personaggio dei fumetti di Rat-Man
Il pipistrello – romanzo di Jo Nesbø del 1997